Velika nagrada Japonske 1987 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1987. Odvijala se je 1. novembra 1987. Šlo je za prvo Veliko nagrado Japonske po letu 1977 in prvo dirko s tem imenom, ki je potekala na dirkališču Suzuka Circuit.

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 51
| 1:32:58,072
| 1
| 9
|-
! 2
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Honda
| 51
| + 17,384 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 2
|  Stefan Johansson
| McLaren-TAG
| 51
| + 17,694 s
| 9
| 4
|-
! 4
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 51
| + 1:20,441
| 4
| 3
|-
! 5
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 51
| + 1:25,576
| 3
| 2
|-
! 6
| 11
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
| 51
| + 1:36,479
| 11
| 1
|-
! 7
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 50
| +1 krog
| 2
|  
|-
! 8
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 50
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 9
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 50
| Brez goriva
| 12
|  
|-
! 10
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 50
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 11
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 49
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 12
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Ford
| 49
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 13
| 26
|  Piercarlo Ghinzani
| Ligier-Megatron
| 48
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 14
| 29
|  Yannick Dalmas
| Larrousse-Ford
| 47
| +4 krogi
| 22
|  
|-
! 15
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 46
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Megatron
| 44
| Brez goriva
| 17
|  
|-
! Ods
| 21
|  Alex Caffi
| Osella-Alfa Romeo
| 43
| Brez goriva
| 23
|  
|-
! Ods
| 14
|  Roberto Moreno
| AGS-Ford
| 38
| El. sistem
| 26
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 35
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 9
|  Martin Brundle
| Zakspeed
| 32
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Cesaris
| Brabham-BMW
| 26
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-Ford
| 16
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 10
|  Christian Danner
| Zakspeed
| 13
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Ford
| 13
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 23
|  Adrian Campos
| Minardi-Motori Moderni
| 2
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 0
| Trčenje
| 18
|  
|-
! DNS
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 0
| Trčenje
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'43.844

Formula 1 sezona 1987
1987